Орлянское — название населённых пунктов на Украине:

 Орлянское — село в Васильевском районе Запорожской области.
 Орлянское — название села Орлянка в Купянском районе Харьковской области до 2009 года.